Název Kamenický potok má více vodních toků:

 Kamenický potok (přítok Dědiny) – levostranný přítok Dědiny v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Kamenický potok (přítok Lužanky) – levostranný přítok Lužanky v okrese Jičín
 Kamenický potok (přítok Pružinky) – levostranný přítok Pružinky na Slovensku v okrese Púchov
 Kamenický potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v okresech Praha-východ a Benešov
 Kamenický potok (přítok Svitávky) – levostranný přítok Svitávky v okrese Česká Lípa
 Kamenický potok (přítok Tisové) – levostranný přítok Tisové v okrese Sokolov